

События 
 Консулы имп. Грациан (IV раз) и Флавий Меробауд.
 Римский собор. Осудил аполлинарианизм.
 Около 377 — Часть остготов отступила в Паннонию. Малолетний король Видирих и вожди Алатей и Сафрак.
 Битва между готами и римлянами у Маркианополя (рядом с совр. Варной).
 Хуннские князья признали власть Фу Цзяня II.
 Лю Кучженю подчинены восточные табгачи, и Лю Вэйчэню — западные.
 Табгачи покорены Фу Цзянем II.

Родились 
 Аркадий (византийский император)

Скончались 
 Иосиф Персидский — раннехристианский священномученик

См. также